Consolo – pittore italiano del XIII secolo
Ernesto Consolo – pianista, insegnante e compositore italiano
Federico Consolo – violinista e compositore italiano
Giuseppe Consolo – avvocato, politico, giornalista pubblicista italiano
Nicoletta Consolo, meglio nota con il nome d'arte Nicoletta Romanoff – attrice italiana
Paola Consolo – pittrice italiana
Santi Consolo – magistrato italiano
Vincenzo Consolo – scrittore, giornalista e saggista italiano